Aaron Brooks est le nom de plusieurs personnes :
 Aaron Brooks (1976-), joueur de football américain ;
 Aaron Brooks (1985-), joueur de basket-ball américain ;
 Aaron Brooks (1990-), joueur américain de baseball.